Dournovo en russe : Durnovo - Дурново, patronyme russe, ce nom fut porté par deux ministres de l'Intérieur de la Russie impériale, les membres de cette famille sont issus d'une famille noble russe.

Personnalités   
 Ivan Nikolaïevitch Dournovo (1784-1850) : Major général russe ;     
 Ivan Nikolaïevitch Dournovo : (Иван Николаевич Дурново - 1834-1903), homme politique russe, gouverneur de Tchernigov, de Iekaterinoslav de 1870 à 1882, ministre de l'Intérieur de 1889 à 1895, Président du Conseil des ministres de 1895 à 1903 ;  
 Piotr Nikolaïevitch Dournovo : (Дурново, Пётр Николаевич Дурново - 1845-1915), homme politique et avocat russe, ministre de l'Intérieur de 1905 à 1908 ;  
 Nikolaï Nikolaïevitch Dournovo : (Николай Николаевич Дурново - 1876-1937), linguiste et philologue, membre de l'Académie des Sciences en URSS (1924), membre de l'Académie des Sciences biélorusse (1928-1930) ;  
 V.I Dournovo : Architecte russe, auteur des ouvrages : Amélioration des sanitaires des bâtiments de Moscou (1893) ;  
 Pavel Petrovitch Dournovo : (Павел Петрович Дурново - (1874-1906), capitaine  de la Marine impériale de Russie, il participa aux combats navals lors de la bataille de Tsushima, les 27 mai et  ;  
 Piotr Pavlovitch Dournovo (Пётр Павлович Дурново) : (1835-1919),  Membre du conseil d'État de l'Empire russe (1904).

Toponymie 
Île Dournovo : située dans le golfe de Pierre-le-Grand, en mer du Japon

Patronyme russe